

Patronyme 
La Gorce, précédé d'une particule, est un patronyme porté par des personnages et familles distincts.

 Pierre de La Gorce, seigneur de La Gorce (Ardèche) de 1385 à 1396
 Jérôme de La Gorce (1951), historien de l'art et musicologue français
 Xavier de La Gorce, secrétaire général de la Mer de 2004 à 2008, président de la Société nationale de sauvetage en mer de 2013 à 2019.
Président de l’Academie de marine depuis 2020
 Pierre de La Gorce (1846-1934), historien, magistrat et avocat français
 sa fille Agnès de La Gorce, historienne française
 son petit-fils Paul-Marie de La Gorce (1928-2004), journaliste et historien français

Autres 

 L'hôtel Mathieu de La Gorce est un hôtel particulier situé à Châteauponsac.
 Le château de La Gorce dans l'Ardèche

Notes et références 

Homonymie de patronyme